Labium è una parola latina che significa labbro. Il termine può indicare:

In generale ogni tipo di struttura anatomica che ricordi la forma delle labbra, come ad esempio il labbro inferiore degli insetti, le grandi e piccole labbra dell'apparato genitale femminile
Labium – parte del ragno
Labium – imboccatura che, incanalando l'aria a "fischietto", produce un suono. È tipicamente utilizzato in alcuni strumenti musicali aerofoni come numerosi tipi di flauto